Монровия може да се отнася за:

 Монровия — столицата на Либерия;
 Монровия — град в щата Калифорния, САЩ;
 Монровия — град в щата Индиана, САЩ.